Мо́ртімер () — англомовний багатозначний термін, може означати прізвище, ім'я або топонім.

Персоналії 
 Мортімер — список відомих осіб з таким прізвищем.
 Мортімер (ім'я)

Топоніми

— некорпорована громада, розташована в центрі тауншипу Аллен в окрузі Генкок (штат Огайо).
  — місто-привид у тауншипі Вілсон-Крік в окрузі Колдвелл на північному заході штату Північна Кароліна.

(), зазвичай згадуваний як Мортімер — село у парафії в Беркширі.
  () — розмічена довга пішохідна стежка та рекреаційна прогулянка в графствах Шропшир і Герефордшир в Англії.

Інше 
  () — англійський дворянський титул, що спочатку належав роду Мортімерів у XIII—XV століттях.